Ентони има више значења:
 Ентони (Нови Мексико)
 Ентони (Тексас)
 Ентони (Канзас)